Авелла́нский оре́х, или чили́йская лещи́на, или чили́йский лесно́й оре́х, или Гевуи́на авелла́нская ()  — растение семейства Протейные, единственный вид рода Гевуи́на, произрастающее в Чили и Аргентине на высотах до 700 м над уровнем моря, между 35 и 44 градусами южной широты.

Биологическое описание 
Gevuina avellana — вечнозелёное дерево высотой до 20 м. Листья сложные ярко-зелёные, зазубренные по краям. Цветки беловатые, двуполые, свисают длинным соцветием.

Использование 
Семена плодов употребляются в пищу сырыми или поджаренными. Они содержат 12 % белков, 49 % жиров, 24 % углеводов, также богаты бета-каротином и витамином E. Масло семян используется в фармацевтической промышленности для получения солнцезащитных кремов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Продажа семян растений: Гевуина
 Gevuina avellana in «Enciclopedia de la Flora Chilena»
 Gevuina avellana in New Zealand
 Gevuina avellana in Scotland
 Gevuina avellana: potential for commercial nuts
 A cool climate nut of the Proteaceae plant tropical family
 Gevuina avellana in the Royal Botanic Garden of Madrid, Spain

Протейные
Флора Южной Америки
Орехоплодные растения
Монотипные роды растений